Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji Malaysian Open, Kuala Lumpur 2014 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl americko-jihoafrický pár Eric Butorac a Raven Klaasen, který v 1. kole nestačil na německo-rakouskou dvojici Andre Begemann a Julian Knowle.

Soutěž čtyřhry vyhrála čtvrtá nasazená polsko-indická dvojice Marcin Matkowski a Leander Paes, jejíž členové ve finále zdolali britsko-australské turnajové dvojky Jamieho Murrayho s Johnem Peersem. Po rovnocenném rozdělení úvodních dvou sad 3–6 a 7–6, rozhodl o vítězích až supertiebreak rozdílem míčů [10–5].

Nasazení párů 
  Eric Butorac /  Raven Klaasen (1. kolo)
  Jamie Murray /  John Peers (finále)
  Dominic Inglot /  Florin Mergea (semifinále)
  'Marcin Matkowski /  Leander Paes (vítězové)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Proton Malaysian Open
ATP World Tour 2014